South Broadway Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 South Broadway Historic District (New Ulm, Minnesota), NRHP-ID 79001212
 South Broadway Historic District (De Pere, Wisconsin), NRHP-ID 09001272